Ym, com o Y em maiúscula - abreviatura de Yottametro
ym, com o y em minúscula - abreviatura de Yoctómetro

Desambiguações de siglas